Я́мница — деревня в составе Вендорожского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Добросневичи, Корчёмка, Голынец.

История 
Упоминается в 1654 году как деревня Ямная (Ямное) в составе имения Княжицы в Оршанском повете ВКЛ при ее передаче лидским хорунжим Яном Курчем с супругой Барбарой (из Друцких-Соколинских) (унаследовавшей Княжицы от первого мужа, князя Юрия Головчинского) в заклад Герониму Бучацкому-Творовскому.

См. также 
Вендорожский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района